Гран-прі́ або ґран-прі́ (фр. Grand Prix — «Великий приз») — значення, що має багато застосувань:

Змагання 
 Гран-прі (снукер) — професійний рейтинговий турнір зі снукера
 Гран-прі (дартс) — професійний рейтинговий турнір в дартс
 Фінал Ґран-прі ІААФ — легкоатлетичні змагання, організовані Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій, у 2003 році замінені на Світовий легкоатлетичний фінал ІААФ

Перегони 
 Гран-прі Формули-1 — традиційна назва для головних гонок автоспорту
 Список Гран-прі Формули-1
 Гран-прі A1
 Гран-прі D1
 Гран-прі Львова — кільцеві автомобільні перегони, що мали статус Гран-прі, які проводилися на вуличній трасі Львова.

Шахи 
 Гран-прі атака — відкриття гри в шахи, також відоме як «Атака Макдавелла»
 Гран-прі ШФСША — комплект шахових турнірів з призовим фондом, організований Шаховою Федерацією Сполучених Штатів Америки
 Гран-прі ФІДЕ — дворічна серія шахових турнірів, організатором якої є міжнародна організація шахістів.

Кінний спорт 
 Ґран-прі з конкуру — чемпіонат одного з різновидів кінного спорту

Спортивні єдиноборства 
 Світовий Ґран-прі K-1 — щорічні міжнародні змагання з кікбоксингу

Нагороди 
 Гран-прі (Каннський кінофестиваль) — друга за значенням нагорода Каннського кінофестивалю
 Гран-прі Тижня критики — нагорода, що присуджується на Каннському кінофестивалі Синдикатом французьких кінокритиків.
 Гран-прі Союзу кінокритиків Бельгії — щорічна нагорода, яка присуджується Союзом кінокритиків Бельгії.
 Ґран-прі (Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість») — головна нагорода Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».
 Гран-прі (Міжнародний кінофестиваль у Братиславі) — найвища нагорода міжнародного кінофестивалю в Братиславі

Розваги та мистецтво 
 Ґран-прі (фільм, 1934) — англійська спортивна драма
 Ґран-прі (фільм, 1966) — американський фільм про змагання «Формула-1»
 Ґран-прі (фільм, 2010) — південнокорейський мелодраматичний фільм
 Ґран-прі (CSI: Маямі) — сьомий епізод другого сезону телесеріалу «CSI: Маямі»
 Grand Prix (альбом) — альбом шотландського альтернативного рок-гурту «Teenage Fanclub»
 Grand Prix (гурт) — гард-рок-гурт початку 1980-х рр.
 Пісенний конкурс Євробачення — щорічний пісенний конкурс, який спочатку називався «Grand Prix d'Eurovision de la Chanson»

Відео-ігри 
 Formula One Grand Prix (відеогра) — серія з чотирьох симуляторів автогонок у класі «Формула-1», яка розроблялася компанією «MicroProse Software, Inc.» під керівництвом Джеффа Креммонда.
 Grand Prix 2
 Grand Prix 3
 Grand Prix 4
 Grand Prix (відеогра) — одна з перших скролінгових гоночних відеоігор, розроблена в 1982 році компанією «Activision»
 Grand Prix Challenge — відеогра для «Sony PlayStation 2», розроблена компанією «Atari»
 Grand Prix Circuit — автоспортивна відеогра 1988 року виробництва, розроблена компанією «Accolade»
 Grand Prix Legends — комп'ютерний автосимулятор, розроблений студією «Papyrus» і виданий компанією «Sierra Entertainment» у 1998 році

Інші галузі застосування 
 Pontiac Grand Prix — автомобіль, який у 1962–2008 рр. виробляв американський автомобільний концерн General Motors
 Grand Prix (напої) — лінія безалкогольних напоїв, що продавалися в Канаді мережею супермаркетів Dominion Stores у 1960-х роках

Примітки 

Французькі слова і фрази